Церковь Пресвятой Богородицы может означать:
 Церковь Пресвятой Богородицы (Армавир) — армянская церковь, расположенная в городе Армавире, Краснодарский край, в России
 Церковь Пресвятой Богородицы (Бремен) — протестантская церковь, расположенная к северо-западу от рыночной площади города Бремен
 Церковь Пресвятой Богородицы (Владивосток) — католический храм во Владивостоке 
 Церковь Пресвятой Богородицы Перивлептос — церковь в македонском городе Охрид
 Церковь Собора Пресвятой Богородицы (Строгановская) — действующая православная церковь, расположенная на Рождественской улице Нижнего Новгорода
 Церковь Собора Пресвятой Богородицы (Матков) — деревянный храм украинской грекокатолической церкви в селе Матков

См. также